Сарака́ев — фамилия. Известные носители:

 Саракаев, Александр Карлович — думный дворянин Витебского уезда, владелец нескольких текстильных мануфактур и поместий в Витебском уезде в XVIII веке.
 Саракаев, Арчил Тотразович (род. 1949) — депутат Первого съезда Народных Депутатов СССР; председатель колхоза имени М. И. Калинина.
 Саракаев, Владимир Басаевич — депутат Верховного Совета СССР IV созыва (1954—1958).
 Саракаев, Ибрагим-Бек (1883—1934) — чеченский писатель и публицист, историк.
 Саракаев, Хамзат Ибрагим-Бекович (1927—2013) — детский писатель, журналист, поэт и переводчик, член Союза писателей и журналистов России, Заслуженный журналист Чеченской Республики.

См. также 
 Саракаевы